Pardo de Tavera ist der Familienname folgender Personen:

 Joaquín Pardo de Tavera (1829–1884), philippinischer Jurist und politischer Aktivist 
 Juan Pardo de Tavera (1472–1545), spanischer Geistlicher, Erzbischof von Toledo
 Trinidad Pardo de Tavera (1857–1925), philippinischer Mediziner, Historiker und Politiker